Mizar – gwiazda poczwórna
 system Mizar – system pisania prac matematycznych i automatycznego dowodzenia twierdzeń
 Mizar – nazwa cmentarza muzułmańskiego na ziemiach I Rzeczypospolitej
 Mizar - macedoński zespół muzyczny